Ноллс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ноллс, Вилли (1934—2018) — бывший профессиональный американский баскетболист.
 Ноллс, Ричард (между 1545 и 1550—1610) — английский историк-востоковед и педагог. См. также 
 Санди-Ноллс — посёлок округа Селуин в регионе Кентербери на Южном острове Новой Зеландии.